Владимир Трутовский:
 Трутовский, Владимир Евгеньевич (1889—1937) — революционер, один из организаторов партии левых эсеров.
 Трутовский, Владимир Константинович (1862—1932) — русский нумизмат, историк, востоковед, музейный деятель, камергер Высочайшего двора; сын художника К. А. Трутовского.
 Примечания